Grötom, kan avse:

 Grötom, Östersunds kommun
 Grötom, Åre kommun